Алтайская:

 Алтайская — узловая станция Западно-Сибирской железной дороги в городе Новоалтайске Алтайского края.
 Станица Алтайская — прежнее название села Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Алтайская, Вера Владимировна (1919—1978) — советская актриса театра и кино.